Der Begriff Kilombero steht für:

 Kilombero (Fluss), ein Fluss in Tansania
 Kilombero (Distrikt), ein Distrikt in Tansania
 Kilombero (Sansibar), ein Ort auf Sansibar